David Christian Bongartz – violinista e compositore tedesco naturalizzato statunitense
 Hans Bongartz – ex allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Peter Bongartz – attore tedesco